Mirai může znamenat:

Mirai (malware), malware zacílený na Linux
Mirai (software), software pro 3D tvorbu a úpravy
Mirai (hudební skupina), česká hudební skupina
Mirai Navrátil, český zpěvák, frontman skupiny Mirai